Les Parc-o-bus à Gatineau sont une série d'installations de stationnement incitatif maintenues par la Société de transport de l'Outaouais, une entreprise de transport public à Gatineau, Québec, utilisés principalement par les motoristes qui y effectuent le transfert au système du transport en commun. Ils sont situés un peu partout dans la ville ainsi qu'à Chelsea. À présent, il y a 19 parc-o-bus en service contenant une capacité totale de 2615 espaces de stationnement. À la plupart des installations, aucune permission de se stationner n'est requise, sauf au parc-o-bus de l'Aréna Robert-Guertin, aux Promenades, au stade Pierre-Lafontaine et à Saint-Alexandre où une vignette de stationnement et un abonnement mensuel pour autobus sont requises.

Secteur Aylmer 

- Galeries d'Aylmer, situé derrière le centre commercial Galeries d'Aylmer (à côté du boulevard Wilfrid-Lavigne). 35 espaces de stationnement.

 Lignes desservantes : 41, 52 et 59 (sur Rue Principale); 50, 55 et 58 (sur Boulevard Wilfrid-Lavigne). Les lignes 45, 47, 49 et 800 desservent l'aire de stationnement.

- Rivermead, situé à l'intersection du chemin Rivermead et du chemin d'Aylmer. Ce parc-o-bus était jumelé à celui de l'Hippodrome d'Aylmer et ensemble constituaient le complexe parc-o-bus le plus grand à Gatineau. Le parc de l'Hippodrome d'Aylmer, ouvert le , a été fermé le . Il est desservi par la plupart des lignes d'heure de pointe d'Aylmer. 507 espaces de stationnement à Rivermead.

 Lignes desservantes : lignes 41, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 58, 59 et 800.

- Parc-o-bus des Allumettières, situé à la fin du Boulevard des Allumettières (sur le chemin Eardley). 119 espaces de stationnement. 

Lignes desservantes : lignes 34, 41, 50, 52, 55, 58, 59 et 800 .

Secteur  Hull 

- St-Dominique, installation récemment ouverte située sur le boulevard Alexandre-Taché à l'est du boulevard Saint-Raymond. 53 espaces de stationnement.

 Lignes desservantes: 22, 24, 28, 29, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 57 et 59.

- Freeman, ouvert en automne 2005, il est situé au coin de boulevard Saint-Joseph et chemin Freeman, étant un point de transfert majeur entre des lignes importantes comme les 33 et 39. 142 espaces de stationnement.

 Lignes desservantes: 14, 15, 20, 21, 27, 33, 38 et 39

- Aréna Robert-Guertin, situé sur rue Saint-Rédempteur au nord du boulevard des Allumettières. 90 espaces de stationnement. Vignette requise.

 Lignes desservantes: 14, 15, 27 et 33. Ligne 31 peut être atteinte sur boulevard du Sacré-Cœur et de la rue Saint-Rédempteur.

Secteur Gatineau 

- Gréber/St-Louis. 50 espaces de stationnement.

 Lignes desservantes: 57, 63(rue Saint-Antoine), 67 et 85.

- St-Alexandre, situé au coin de la rue Saint-Louis et du chemin des Érables, utile pour résidents de Cantley. 33 espaces de stationnement.

 Lignes desservantes: 15, 16, 61, 64, 66, 69.

- Pierre-Lafontaine, situé face aux Promenades Gatineau. 88 espaces de stationnement. Vignette requise.

- Les Promenades, situé au centre commercial les Promenades Gatineau. Le terminus a été récemment reconstruit et resitué. . 75 espaces de stationnement. Vignette requise.

 Lignes desservant Les Promenades ainsi que Pierre-Lafontaine: 57, 63, 67 et 85.

- Ste-Rose de Lima, situé au coin du boulevard Lorrain et du boulevard Saint-René Est. 80 espaces de stationnement.
- Lorrain, situé sur le boulevard Lorrain au coin de la voie ferrée. 125 espaces de stationnement.

 Lignes desservant les deux parc-o-bus: 75, 77, 78 et 88.

- Parc-o-bus Cheval-Blanc, situé sur l'avenue du Cheval Blanc situé entre le boulevard St-René Est et la rue des Hirondelles (près de la voie du chemin de fer). 50 espaces de stationnement
 Lignes desservantes:  77, 78 et 88.

- Parc-o-bus de l'Église, situé au 775, boulevard Gréber. 15 espaces de stationnement
 Ligne desservante: 62.

-  Parc-o-bus Branchaud-Brière, situé au 499, boulevard Labrosse. 30 espaces disponibles
 Lignes desservantes: 71 et 76.

- Parc-o-bus et station Rapibus de la Gappe, situé au 109, boulevard de la Gappe. 203 espaces de stationnement
 Lignes desservantes: 15, 16, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 93, 95, 100, 200, 300, 400, 800, et 810.

- Parc-o-bus et station Rapibus Labrosse situé au 266, boulevard Saint-René Est, accessible par le boulevard Saint-René Est entre la rue de Vauquelin et le boulevard Labrosse. 579 espaces de stationnement
 Lignes desservantes: 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 97, 100, 200, 300, 400, 800 et 810.

Secteur Masson-Angers 

- Route 148 et Georges, situé à l'intersection de la route 148 et de la rue Georges. 39 espaces de stationnement.
 Lignes desservantes: 93, 94, 97.

- Parc-o-bus de l'encan, 110, rue Georges, Encan Larose, accessible par la rue Georges.. 150 espaces de stationnement.

 Routes desservantes: 95, 97 et 98.

- Parc-o-bus Angers, situé au 255, rue du Progrès, dans le stationnement de l'église L'Ange-Gardien, accessible par la rue du Progrès.  60 espaces de stationnement.
 Lignes desservantes: 95, 97 et 98.

Chelsea 

- Old Chelsea, situé au village d'Old Chelsea à l'ouest de l'Autoroute 5 sur le chemin Old Chelsea. 15 espaces de stationnement.

 Desservi par deux trajets de la ligne 14.

Notes et références

Article connexe 

 Société de transport de l'Outaouais

Liens externes 
 Liste des parc-o-bus (site STO)

Entreprise de transport en commun ayant son siège au Québec
Transport à Gatineau